Elasis puede referirse a:

 ELASIS, Centro de Investigación y Desarrollo de Fiat Group;
 en biología un tipo de planta llamado Elasis.